Der Dreiband-Weltcup 1996/7 war das dritte BWA-Weltcupturnier im elften Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 5. bis zum 8. Dezember 1996 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Antwerpen statt. Es war das dreizehnte Dreiband-Weltcup-Turnier in Belgien.

Geschichte 
Der ungewohnt durchschnittlich ins BWA-Weltcupjahr gestartete Torbjörn Blomdahl gewann in Antwerpen sein erstes Weltcup-Turnier des Jahres 1996 und insgesamt sein 21. Im Achtelfinale gegen den Niederländer Bert van Manen setzte er sich aber nur knapp mit 3:2 Sätzen durch. Nach einem relativ glatten Sieg gegen den Belgien Paul Stroobants wurde es im Halbfinale gegen den US-Amerikaner Sang Chun Lee äußerst eng. Lee gewann die beiden ersten Sätze. Danach schaltete der Schwede aber den Turbo ein und gewann die Sätze Drei bis Fünf in insgesamt 21 Aufnahmen. Das Finale gegen Semih Saygıner wurde dann aber mit 3:1 Sätzen zu einer klaren Angelegenheit. Altmeister Raymond Ceulemans konnte sich mit Platz Drei auch wieder einmal einen Platz auf dem Treppchen sichern. Das Turnier lief für Blomdahl optimal, da sich seine Gegner um den Gesamtweltcupsieg gegenseitig die Punkte abnahmen. Durch seinen Sieg ging er in dieser Wertung wieder knapp in Führung. 

Das exakte Preisgeld war aus den Unterlagen nicht zu ermitteln. Es betrug aber wie bei allen BWA-Weltcup-Turnieren mindestens 100.000 DM.

BWA Profis und Ausrichterplätze 

gesetzte BWA Profis:
  Torbjörn Blomdahl
  Raymond Ceulemans
  Dick Jaspers
  Marco Zanetti

nach Weltrangliste:
 10 Teilnehmer

Wildcards international:
 2 Teilnehmer

Wildcards national:
 2 Teilnehmer

Modus 
Das Weltcup-Turnier wurde wieder als offenes Turnier gespielt. Aus einer Vorqualifikation mit maximal 124 Teilnehmern qualifizieren sich zehn Teilnehmer für das 1/16-Finale. Gespielt wird das Hauptturnier mit 28 Teilnehmern. Die ersten vier der Weltrangliste sind aber für das Achtelfinale gesetzt. Künftig sind 20 Teilnehmer gesetzt. Die gesetzten Teilnehmer rekrutieren sich aus den besten 14 Spielern der Weltrangliste (Stand: 1. September 1995) sowie zwei nationalen und internationalen Wildcards. Das ganze Turnier, bis auf das kleine Finale, wird im K.-o.-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt. (Pressemitteilung der BWA. Gent, den 8. Januar 1994.)

Ab 1995 wurde kein Qualifikationsturnier mehr ausgetragen.

Qualifikationsrunde 
Es wurden drei Qualifikationsrunden gespielt. In der dritten Qualifikationsrunde qualifizierten sich die zehn Sieger für das Hauptturnier.

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.
 Spiel um Platz 3

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1996 7
Karambolageveranstaltung 1996
Billardturnier in Antwerpen